L'Écu est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : . Il fait partie de la vingtaine de formats de tradition française dont l'AFNOR a normalisé les dimensions, à côté des formats internationaux définis par la norme ISO 216. Ces formats traditionnels tirent leur nom des filigranes qui les caractérisaient autrefois.

Notes et références

Voir aussi 
 Cloche (format de papier)
 Pot (format de papier)

Ecu